Мокбастер (mockbuster от  — подделка, пародия), или нокофф (knockoff, knockbuster), — низкобюджетный фильм, который снимается на ту же тему, что и популярный блокбастер. Как правило, такие фильмы выпускаются сразу на видео и как видео по запросу несколько раньше выхода оригинала в широкий кинопрокат, с целью разделить с ним рекламную кампанию, которая обычно предваряет блокбастер. Мокбастеры получают разгромные отзывы кинокритиков и прессы. Часто названия мокбастерам подбирают таким образом, чтобы покупатель мог по ошибке принять его за блокбастер или за его сиквел (например, Титаник 2). Обложка мокбастеров красочно оформляется, они часто размещаются в магазинах вперемешку с высокобюджетными фильмами.

Множество мокбастеров в начале XXI века выпускает небольшая компания The Asylum. Средний бюджет их фильмов составляет 250 тысяч долларов. Чтобы избежать юридического преследования со стороны крупных студий, Asylum объявляет свои фильмы пародиями.

Авторы мокбастеров предпочитают давать своим произведениям названия, начинающиеся с первых букв алфавита (A, B, C, D) или с цифр, чтобы их фильмы оказывались выше в алфавитных списках, используемых, например, в системах Video on Demand.

История и примеры мокбастеров 
Mockbusters имеют долгую историю в Голливуде и других местах. Например, фильм Ванвика 1959 года «Монстр из Пьедрас Бланкас» был явной производной от «Существа из Черной лагуны», дополненного костюмом существа от того же дизайнера, Джека Кевана. «Нападение гигантской женщины» породила фильм «Деревня Гигантов» (Village of the Giants); «Земля, позабытая временем» породила фильм «Легенда о Динозаврах и Птицах-Монстрах» (Legend of Dinosaurs & Monster Birds).

Такие фильмы, как правило, соответствуют классической модели фильмов категории B, производятся с небольшим бюджетом и являются производными от целевого фильма и других подобных проектов. Снижение затрат за счет использования современного оборудования для видео и компьютерной графики, а также привязка к основной рекламе фильмов позволили мокбастерам найти прибыльную нишу на рынке домашнего видео. Blockbuster LLC, в свое время одна из крупнейших сетей проката DVD и видеоигр, оказала подразумеваемую поддержку концепции, купив 100 000 копий версии The Asylum «Войны миров» вовремя, чтобы совпасть с неделей выхода фильма Стивена Спилберга.

Большинство мокбастеров зарабатывают на популярности фильмов, показанных в кинотеатрах, но некоторые из них являются производными от сериалов или других популярных продуктов масс-медиа. Фильм «Месть ангелов» 1979 года имел много поверхностных сходств с популярным сериалом «Ангелы Чарли»; его рекламные материалы даже напоминали графический стиль «Ангелов Чарли». Напротив, Глена А. Ларсона обвинили в продюсировании мокбастера на пике своей карьеры, а его телесериал был плагиатом популярных фильмов того времени (например, «Звёздный крейсер Галактика» извлек выгоду из популярности «Звёздных войн»).

GoodTimes Entertainment была печально известна распространением анимационных копий популярных фильмов студии Уолта Диснея в 1990-х годах (например, фильмов, созданных Golden Films). Поскольку The Walt Disney Company создавала свои фильмы на основе произведений, находящихся в общественном достоянии, действия GoodTimes были полностью законными и пережили судебный иск от Диснея. Точно так же происходило и с Vídeo Brinquedo — бразильской анимационной студии мультфильмов с использованием компьютерной графики, которая в 2006 году начала производить малобюджетные фильмы, предназначенные для выпуска на видео, которые по большей части являются подделками фильмов от Pixar, The Walt Disney Company и DreamWorks. Их фильмы, которые считаются производными, включают Little & Big Monsters (Монстры против пришельцев), серию мультфильмов Little Cars (серия мультфильмов Тачки), Ratatoing (Рататуй), Tiny Robots (ВАЛЛ-И), What's Up?: Balloon to the Rescue! (Вверх) и The Frog Prince (Принцесса и лягушка). Каждый раз продукция Vídeo Brinquedo выпускалась после выпуска блокбастера с более высоким бюджетом, ставшим источником "вдохновения".

Dingo Pictures, немецкая анимационная компания, базирующаяся во Фридрихсдорфе, также создавала анимационные фильмы, основанные на сказках и историях, подобных тем, которые использовались в фильмах студий Disney, Pixar и DreamWorks. Эти мультфильмы характеризуются малобюджетной анимацией, небольшим набором голосов и дизайном персонажей, которые очень похожи на эквивалентных персонажей в блокбастерах этих студий. Мультфильмы также были дублированы на скандинавские языки, в частности, на шведский, а также на романские языки, особенно итальянский, и все они были выпущены прямо на видео в Германии на их исходных языках. Европейские издатели игр Phoenix Games и Midas Games выпускали некоторые из них в начале 2000-х годов на домашних видео-консолях PlayStation и PlayStation 2.

Фильм 2011 года «Пришельцы против аватаров» был назван так, чтобы продавать его как кроссовер фильмов «Чужой» и «Аватар», хотя последние два фильма не связаны ничем, кроме режиссера Джеймса Кэмерона. Фильм рассказывает о межгалактической битве между сварливой инопланетной расой и инопланетянами, изменяющими форму, в то время как шесть друзей из колледжа оказываются в эпицентре межзвездной войны.

Научно-фантастический фильм ужасов 1993 года под названием «Карнозавр», спродюсированный Роджером Корманом, с Дайан Лэдд в роли безумного учёного, планирующего воссоздать динозавров и уничтожить человечество, в значительной степени основан на одноимённом романе 1984 года Джона Броснана, но с малым сходством в общем. Он был выпущен New Horizon Picture Corp за две недели до блокбастера «Парк Юрского периода».

В некоторых случаях подделка фильма может мало или совсем не походить на оригинал. В 2012 году Super K — The Movie, индийский анимационный фильм об искусственно созданном мальчике по имени «Супер Клоуд» со сверхспособностями, был выпущен на видео в США под названием Kiara the Brave. Его название и обложка были сфокусированы на случайном женском персонаже с рыжими волосами (то есть Мериде), в явной попытке сделать его похожим на мультфильм студии Pixar «Храбрая сердцем», действие которого происходит в средневековой Шотландии.

В других случаях компания, издающая тот или иной существующий фильм просто переименовывает на название, похожее на название популярного фильма. Например, «Легенда о Сариле» была переименована в мультфильм «Замороженная Земля», чтобы заработать на фильме Диснея «Холодное сердце» 2013 года. В другом случае сборник анимационных короткометражек из мультсериала 90-х Britannica's Tales Around the World был переиздан под лейблом Tangled Up студией Brightspark, чтобы заработать на фильме Диснея 2010 года «Рапунцель: Запутанная история»
 .

Порнографические мокбастеры 
Часто появляются и порнографические фильмы, копирующие название и сюжет блокбастеров. Примерами являются: Остров бисексуалов Гиллигана (Остров Гиллигана), Эдвард руки-пенисы (Эдвард Руки-ножницы), Кинки Конг (Кинг-Конг), Гамп с крайней плотью (Форрест Гамп), В поисках утраченной задницы (В поисках утраченного ковчега), Плоть Гордон (Флэш Гордон) и Дьявол в мисс Джонс (Дьявол и мисс Джонс).

Законность 
Mockbusters, основанные на популярных анимационных фильмах, известны на принципе «drafting opportunity». Например, «Киара Храбрая» (мокбастер «Храброй Сердцем» от Pixar) и «Кот в Сапогах: Пушистая История» (мокбастер «Кота в сапогах») используют схожие названия, чтобы «спровоцировать» маркетинговый успех («промах») популярных фильмов. Оригинальный «Кот в сапогах» был сделан DreamWorks Animation 300 людьми, работавшими в течение четырех лет, стоимостью 130 миллионов долларов. Мокбастер с почти таким же названием был изготовлен 12 людьми за шесть месяцев менее чем за 1 миллион долларов. Для этих крупных киностудий это был не просто вопрос бесплатного использования маркетингового успеха этих более популярных фильмов; мокбастеры нередко становились источником плохой рекламы популярных мультфильмов. Покупатели, которые случайно купили мокбастер «Кот в Сапогах: Пушистая История», но не знали, что это мокбастер, давали плохие отзывы о оригинальном фильме. При этом у продюсеров мокбастеров не возникало никаких проблем с законами, как на примере дела студии Уолта Диснея против Goodtimes Entertainment.

В то же время у мокбастеров возникали юридические трудности с ложной рекламой. Предположительно, они меняют сюжетные линии и названия, чтобы избежать проблем с законом, но при этом пользуются популярностью у крупных блокбастеров. Вплоть до «дела Хоббита» продюсеры мокбастеров были в состоянии добиться схожих названий, отчего даже актеры в фильмах не понимали, в каком фильме они снимаются. Некоторые актеры, сыгравшие главную роль в оригинале, впоследствии стали поклонниками мокбастеров. Кел Митчелл был звездой мокбастера «Битва за Лос-Анджелес», основанного на «Инопланетном вторжении: Битва за Лос-Анджелес». Его друг снимался в оригинальном фильме, и они вместе начали продвигать оба фильма. Кел с тех пор стал поклонником концепции студии: «Я громко смеюсь, когда вижу, что фильм выходит; мне интересно, что The Asylum собирается с ним делать. Они собираются сделать ремикс на это название и выставить его».".

В декабре 2013 года The Walt Disney Company подала в Федеральный Суд Калифорнии судебный запрет на продолжение распространения французского фильма «Легенда о Сариле» с новым названием «Замороженная земля». В своем иске Disney утверждает: «Чтобы повысить коммерческий успех Sarila, ответчик изменил дизайн, упаковку, логотип и другие рекламные материалы для своего нового (и намеренно вводящего в заблуждение) фильма с измененным названием, чтобы имитировать фильм студии The Walt Disney «Холодное сердце», а также сопутствующие товары». Иск был подан против дистрибьютора Phase 4 Films.

Также Walt Disney Pictures подавала в суд на британскую студию Brightspark, заявив, что студия «вводит потребителей в заблуждение многочисленными релизами, которые сбивают с толку и подрывают доверие потребителей к Disney».. Среди фильмов Brightspark, упомянутых в иске, были Braver, Tangled Up, The Frog Prince и Little Cars, копирующие мультфильмы Храбрая сердцем, Рапунцель: Запутанная История, Принцесса и Лягушка и Тачки.

В 2012 году Warner Bros. Pictures, New Line Cinema, Metro-Goldwyn-Mayer, WingNut Films и The Saul Zaentz Company (SZC) подали в суд на студии The Asylum за нарушение прав на товарный знак, ложное указание происхождения, размывание товарного знака, ложную рекламу и недобросовестную конкуренцию. Истцы утверждали, что название фильма ответчика «Эпоха хоббитов» нарушает зарегистрированные торговые марки SZC под названием «Хоббит». В отличие от произведений, находящихся в общественном достоянии, романы Толкина были лицензированы исключительно Warner Bros и SZC для производства и экранизации. Суд охарактеризовал Global Asylum (фигуранта данного дела) как малобюджетную компанию, производящую «издевательства» над популярными фильмами с похожими названиями. Warner Bros и SZC представили доказательства того, что потребители будут сбиты с толку идентичным названием и что они потеряют не только продажу билетов, но и доход от DVD.

Другие примеры 
Этот термин также использовался и в других сферах масс-медиа, в частности, в сфере видеоигр, основанных на успехе известных франшиз, например Grand Theft Auto или Call of Duty. Ярким примером этого являются игры, разработанные французской студией Gameloft. Большинство игр в их портфолио имеют сходство с популярными сериями видеоигр, при этом рецензенты комментируют эмуляцию Gameloft тех игр, которые были перенесены на мобильные платформы.

Примеры мокбастеров 

Мокбастеры компании The Asylum

Мокбастеры компании «Vídeo Brinquedo»

См. также 
 Спойлер (политика)
 Фильм категории B
 Turksploitation
 Goodtimes Entertainment
 Video Brinquedo

Примечания

Ссылки 
 Голливуд на двойники падкий. О современных B-movies, которые прикидываются известными блокбастерами. // Look At Me, 26 апреля 2010
 Inside the bizarre world of 'knock-off' movies which 'try to confuse viewers looking for Hollywood blockbusters' // Daily Mail, 25 июня 2012
 Low-budget knockoff movies benefit from Hollywood blockbusters // Los Angeles Times, 24 июня 2012

Кинематограф